

Classifica

Risultati 

5 settembre 1998

10 ottobre 1998

14 ottobre 1998

18 novembre 1998

10 febbraio 1999

27 marzo 1999

31 marzo 1999

28 aprile 1999

5 giugno 1999

6 giugno 1999

4 settembre 1999

5 settembre 1999

8 settembre 1999

9 ottobre 1999

10 ottobre 1999

 
 2000
Calcio nel 1998
Calcio nel 1999